«Their Greatest Hits: The Record» — компіляція британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущено в 2001 році.

Список композицій

Диск 1 
 «New York Mining Disaster 1941» (Barry Gibb/Robin Gibb) — 2:12
 «To Love Somebody» (Barry Gibb/Robin Gibb) — 3:02
 «Holiday» (Barry Gibb/Robin Gibb) — 2:55
 «Massachusetts» — 2:25
 «World» — 3:16
 «Words» — 3:17
 «I've Gotta Get a Message to You» — 2:52
 «I Started a Joke» — 3:09
 «First of May» — 2:50
 «Melody Fair» — 3:48 **
 Robin Gibb — «Saved by the Bell» (Robin Gibb) — 3:08
 «Don't Forget to Remember» (Barry Gibb/Maurice Gibb) — 3:29
 «Lonely Days» — 3:48
 «How Can You Mend a Broken Heart?» (Barry Gibb/Robin Gibb) — 3:59
 «My World» (Barry Gibb/Robin Gibb) — 4:22 **
 «Run to Me» — 3:13
 «Jive Talkin'» — 3:46
 «Nights on Broadway» — 4:36
 «Fanny (Be Tender with My Love)» — 4:04
 «Love So Right» — 3:37
 «If I Can't Have You» — 3:22
 «Love Me» (Barry Gibb/Robin Gibb)- 4:04
 «You Should Be Dancing» — 4:15

Диск 2 
 «Stayin' Alive» — 4:47
 «How Deep Is Your Love» — 4:03
 «Night Fever» — 3:31
 «More Than a Woman» — 3:17
 «Emotion» (Barry Gibb/Robin Gibb) — 4:03
 «Too Much Heaven» — 4:57
 «Tragedy» — 5:03
 «Love You Inside Out» — 4:11
 Barbra Streisand and Barry Gibb — «Guilty» — 4:24
 «Heartbreaker» — 4:26
 «Islands in the Stream» — 4:22
 «You Win Again» — 4:04
 «One» — 4:56
 «Secret Love» — 3:36
 «For Whom the Bell Tolls» — 3:58
 "Alone — 4.22
 «Immortality» — 4:15
 «This Is Where I Came In» — 4:00
 «Spicks and Specks» (Barry Gibb) — 2:51

Бонус диск 
 «Massachusetts» — 2:42
 «To Love Somebody» — 2:52
 «Jive Talkin'» — 4:35
 «How Can You Mend A Broken Heart?» — 3:38
 «How Deep Is Your Love» — 3:59

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Bee Gees